Meißner, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Carl Meissner (1800-1874), Zwitsers botanicus en rector